Кастаньєда () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Георгій Кастаньєда — перуанський шахіст
 Крістіан Кастаньєда — чилійський футболіст
 Луїс Кастаньєда — кубинський фотограф
 Сесар Оскар Окаранса Кастаньєда — мексиканський дипломат

Див. також 
 Кастаньєда

Латиноамериканці